Absorció (òptica), procés òptic procés pel qual la radiació electromagnètica és captada per la matèria
 Absorció (química), incorporació d'una substància en un estat en una altra en un estat diferent
 Absorció (electromagnetisme), manera per la qual la matèria agafa l'energia d'un fotó, típicament els electrons d'un àtom
 Absorció (electricitat) per la propietat elèctrica
 Absorció (so) fenomen que afecta a la propagació del so
 Absorció (lingüística), fenomen lingüístic 
 Absorció de nutrients o digestió
 Absorció (farmàcia), primera fase de la farmacocinètica
 Absorció (esports de combat), processos relacionats amb l'energia del cop en els esports de combat